Margarida I de Flandes, (1145 - Male, 1194), comtessa de Flandes (1191-1194), casada amb Balduí V d'Hainaut, I de Namur i VIII de Flandes 
 Margarida II de Flandes, (~1202 -1280), comtessa de Flandes (1244-1280), casada amb Guillem de Dampierre
 Margarida III de Flandes, (Male, Flandes, 1350 - Arràs, França, 1405), comtessa de Flandes i d'Artois (1384-1405), Nevers i Rethel